Euparkeria (mot qui signifie « l'animal de Parker »), est un genre éteint de petits « reptiles » sud-africains du Trias inférieur, entre 245 et 234 millions d'années. La seule espèce connue du genre est Euparkeria capensis.

Euparkeria a été nommé ainsi en hommage à William Kitchen Parker, un naturaliste et ostéologue britannique, avec le préfixe grec eu signifiant « bon ».

Caractéristiques 

Euparkeria capensis avait un corps léger et mince, une longue queue et un petit crâne avec les dents très menues, semblables à des aiguilles, qui se renouvelaient constamment. L'animal possédait une griffe pointue sur son pouce, qu'il utilisait peut-être comme une arme défensive, mais qui pouvait aussi lui permettre de creuser des terriers ou de dénicher des insectes ou de petits amphibiens dans le sol ou le bois. C'était un carnivore qui se nourrissait de petits animaux et c'était l'un des plus petits reptiles connus de son temps : les adultes atteignaient  pour un poids estimé à . 

Euparkeria vivait dans un monde où les prédateurs de grande taille étaient nombreux, et devait être rapide. Il avait des pattes arrière relativement longues et était peut-être un demi-bipède, capable de n'utiliser que ses pattes arrière pour courir (Caroll, 1988). Peut-être était-il capable de pagayer debout sur la surface des petits étangs et des lacs, comme le fait actuellement un lézard, le basilic. Cette possibilité de locomotion bipède fait d’Euparkeria l'un des premiers quadrupèdes pouvant se déplacer sur deux pattes, caractéristique que l'on retrouvera chez quelques dinosaures et les premiers Crurotarsi.

Les premiers fossiles ont été découverts en Afrique du Sud en 1913, mais des exemplaires en meilleur état ont été trouvés en 1924. Euparkeria appartient à une lignée proche des ancêtres des archosaures mais différente des dinosaures, et la question de leurs relations reste ouverte, parce qu'entre les premiers dinosaures fossilisés tel Eoraptor et Euparkeria plus tardif mais qui n'en fait pas partie, il existe un hiatus de 10 millions d'années.

Culture populaire 
Euparkeria a figuré dans le programme télévisé de la BBC Walking With Monsters (Sur la terre des géants), où on le présentait comme l'ancêtre de tous les dinosaures.

Voir aussi 
 Ticinosuchus

Bibliographie 
  Haines, Tim, and Paul Chambers: The Complete Guide to Prehistoric Life. Pg. 62. Canada: Firefly Books Ltd., 2006.

Références taxonomiques

Notes et références 

 

Genre d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Archosaure préhistorique
Reptile préhistorique d'Afrique
Sauropside du Trias
Paléontologie en Afrique du Sud
Taxon fossile décrit en 1913
Taxon fossile décrit par Robert Broom